Sopot je lahko:

Slovenija 

 Sopot, vrh nad Sočo pri Anhovem (572 m)
 Sopot, zaselek ob Sovri (Rovte?)
 Sopot (potok), pritok Ljubnice
 glej tudi Sopota

Albanija 

 Sopot, Delvinë
 Sopot, Stravaj
 Sopot, Tropojë
 Sopot, Zerqan

Bosna in Hercegovina 

 Sopot, Konjic

Bolgarija 

 Sopot, Okraj Plovdiv
 Sopot, Okraj Loveč

Hrvaška 

 Sopot, Pregrada
 Sopot, Zagreb

Kosovo 

 Sopot, Đakovica

Poljska 

 Sopot, Poljska (mesto med Gdanskom in Gdynjo)
 Sopot (reka)

Romunija 

 Sopot, Dolj

Severna Makedonija 

 Sopot, Kavadarci
 Sopot, Kumanovo
 Sopot, Sveti Nikole
 Sopot, Veles

Srbija 

Sopot, Beograd
Sopot, Pirot